Wohlhaupter steht für
 die Maschinenbaufirma Wohlhaupter
 Emanuel Wohlhaupter (1683–1756), deutscher Barockmaler
 Eugen Wohlhaupter (1900–1946), deutscher Rechtshistoriker